Софья Фридлянд:
 Фридлянд, Софья Леопольдовна (1904—1974) — советский художник.
 Фридлянд, Софья Львовна — переводчица прозы с немецкого и скандинавских языков.